Faluche puede referirse a:
 Faluche (España), aldea española de la parroquia de Brigos, municipio de Chantada, provincia de Lugo, Galicia.
 Faluche (pan), pan tradicional francés típico de la región de Norte-Paso de Calais.
 Faluche (sombrero), sombrero francés.